Breedbeeld (televisie)
Breedbeeld (film)